Palgrave kan syfta på:

Geografi 
 Palgrave, Norfolk 
 Sporle with Palgrave - en civil parish i Norfolk, England
 Palgrave, Suffolk - en ort och civil parish i Suffolk

Personer med efternamnet Palgrave 
 Francis Palgrave (1788–1861), brittisk historiker
 Francis Turner Palgrave (1824–1897),  brittisk kritiker och poet
 Reginald Francis Douce Palgrave (1829–1904), brittisk ämbetsman
 Robert Harry Inglis Palgrave (1827–1919), brittisk bankir och författare
 William Gifford Palgrave (1826–1888), brittisk arabist

Företag 
 Palgrave Macmillan, bokfölag som 2000–2002 gick under namnet Palgrave

Se även 
 John Palsgrave (död 1554), engelsk lärd

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor